(2647) Sova –  planetoida z pasa głównego asteroid
 SOVA – album grupy Mikromusic
Osoby noszące nazwisko Sova:
 Antonín Sova – czeski poeta i pisarz
 Zdeněk Sova – czeski profesor nauk weterynaryjnych